Клюшники — название населённых пунктов:

Россия 
 Клюшники — деревня в Ливенском районе Орловской области.

Украина 
 Клюшники — село в Полтавском районе Полтавской области.